Bull. kan som auktorsförkortning betyda:

 Pierre Bulliard
 Jean Baptiste François 'Pierre' Bulliard

Robotskapade auktorsförkortningar